Belville – quartiere di Belgrado, Serbia
Belville – città della Carolina del Nord, Stati Uniti
Belville – comune del Sudafrica
Bell Ville – città dell'Argentina